Крейги — английская фамилия ().

 Крейги, Роберт (1883—1959) — посол Великобритании в Японии в 1937—1941 годах.
 Крейги, Стивен (род. 1990) — английский игрок в снукер.
 Крейги, Сэм (род. 1993) — английский игрок в снукер.

См. также 
 Крейг